Torres del Carrizal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torres del Carrizal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Torres del Carrizal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar